Семезі́-Каша́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 60 км на захід від Тулузи, 20 км на південний схід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Семезі-Кашан на сайті французького Національного інституту географії
 Семезі-Кашан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Семезі-Кашан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Семезі-Кашан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Семезі-Кашан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер